Ca n'Esteve (Cervelló), mas al nucli de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Ca n'Esteve (Navès)
 Ca n'Esteve (Sant Aniol de Finestres), masia al municipi de Sant Aniol de Finestres a la comarca de la Garrotxa 
 Ca n'Esteve de la Riera, lloc al municipi de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès)